Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

33001–33100. • 33101–33200. • 33201–33300. • 33301–33400. • 33401–33500.

Fordítás

További információk 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája